Божко Георгий Дмитриевич (20 апреля 1898 — 6 июля 1964) — полковник Советской Армии, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.

Биография 
Родился 20 апреля 1898 года в деревне Казанка Ивановской волости (сейчас Шарлыкский р-н) Оренбургского уезда в крестьянской семье, русский. Окончил 3-х классную сельскую школу в селе Новогеоргиевске Чкаловской области.

В Рабоче-Крестьянской Красной Армии с 1919 года. Участник Гражданской войны на Уральском фронте.

В 1919 году командовал пулеметным расчётом 436 стрелкового полка, Уральского фронта.

В июне 1920 года был принят на 26-е Оренбургские пехотные командирские курсы и с декабря 1921 года был командиром взвода 4-го Бийского пехотного полка.

Член ВКП(б) с 1921 года. Начиная с 1922 года служил в войсках ЧОН (части особого назначения).

Воевал на Южно-Уральском фронте по ликвидации Горно-Алтайского бандитизма.

К 1926 году Божко — помощник командира роты 2-го Ульяновского пехотного полка.

В октябре 1929 года стал слушателем 3-ей военной школы летнабов им. Ворошилова г. Чкалов, закончил ее 1 декабря 1930 года. Прошел курсы инструкторов.

С 21 июня 1933 года — помощник начальника штаба 1-й тяжелой бомбардировочной эскадрильи.

1 октября 1933 года зачислен слушателем Академии им. Жуковского.

С 19 марта 1936 года слушатель 1-й военной школы пилотов им. Мясникова г. Севастополь (Кача).

В 1936 году присвоено звание капитан, в 1937 году — звание майор. 28 октября 1937 года назначен командиром 4-й авиаэскадрильи в г.Ростов-на-Дону.

В 1938 году награжден орденом Красной Звезды и медалью «XX лет РККА».

С 7 сентября 1938 года по 20 февраля 1939 года — помощник командира 1-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (г. Ростов-на-Дону).

23 февраля 1939 года принял военную присягу в 1 тбап.

В 1939 году присвоено звание подполковник. В том же году направлен в спецкомандировку в Китай. Во время налета японской авиации на аэродром получил серьёзные ожоги. Благодаря профессионализму китайского врача вернулся к летной работе, от ожогов почти не осталось шрамов.

С 9 сентября 1940 года по 19 февраля 1941 года — командир дальневосточной дивизии, присвоено звание полковник.

Участие в Великой Отечественной войне 
Георгию Дмитриевичу было предложено продолжить учебу в академии Генерального штаба, но настоял на отправке на фронт.

На фронте с 21 мая 1942 года — командир 103 Авиационного Полка Дальнего Действия, командир 12 авиационной дивизии Авиации Дальнего Действия на Волховском фронте.

3 июня 1943 года назначен командиром 12 авиационной дивизии дальнего действия.

С октября 1944 года — заместитель командира 73 ВАД. С 13 апреля 1945 — командир 678 ОТАП.

3 марта 1945 года назначен командиром 678 транспортного авиационного полка в г. Черновцы Украинской ССР.

С ноября 1945 — командир 73 ВАД.

Великую Отечественную войну закончил в Берлине командиром 678 отдельного транспортного авиаполка.

Георгий Дмитриевич скончался 6 июля 1964 года.

Награды 
За период службы награжден: Орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, Орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «XX лет РККА», боевыми медалями: «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «Партизану Отечественной войны» 1 степени, «За победу над Германией».

Ссылки 
 — С. 431.

Персоналии, чья дата смерти не установлена
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Красного Знамени
Кавалеры ордена Красной Звезды
Кавалеры ордена Отечественной войны I степени
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Награждённые медалью «За оборону Ленинграда»
Награждённые медалью «За оборону Сталинграда»
Награждённые медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награждённые медалью «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»